Лити́жское сельское поселение — муниципальное образование в юго-восточной части Комаричского района Брянской области.

Административный центр — село Литиж.

История 
Образовано в результате проведения муниципальной реформы в 2005 году, путём слияния дореформенных Литижского, Глядинского, Евдокимовского и Хлебтовского сельсоветов.

Население

Населённые пункты

Примечания 

Муниципальные образования Комаричского района
Сельские поселения Брянской области